The Flying Squad (livro), de Edgar Wallace
 The Flying Squad (1929), filme de Arthur Maude
 The Flying Squad (1932), filme de F. W. Kraemer
 The Flying Squad (1940), filme de Herbert Brenon